Skin-pass jest ostatnim stadium walcowania metali, w którym zwiększa się twardość, granicę plastyczności i inne parametry jakościowe.

Obróbka plastyczna